Серге́й Леони́дович Фесе́нко () — советский украинский пловец, чемпион летних Олимпийских игр 1980. Заслуженный мастер спорта СССР (1978).

Биография 
Родился 29 января 1959 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области УССР, СССР. Член КПСС с 1982 года.

Окончил Киевский государственный институт физической культуры.

Выступал за «Авангард» (Киев). Первый тренер — Валентина Макарова, потом — Вера Смелова.

Кандидат педагогических наук.

Чемпион Олимпийских игр 1980 года на дистанции 200 м баттерфляем (1.59,76). Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 в комплексном плавании на 400 м (4.23,43).

Серебряный призёр чемпионата мира 1982 на 200 м баттерфляем. Бронзовый призёр чемпионата мира 1982 на 400 м комплексным плаванием.

Чемпион Европы 1977 и 1981 годов на дистанции 400 м комплексным плаванием. Серебряный призёр Чемпионата Европы 1983 года на 200 м баттерфляем. Бронзовый призёр Чемпионата Европы 1981 года на 200 м баттерфляем.

Победитель соревнований Кубка Европы 1979, 1981 на дистанции 200 м баттерфляем, 1982 на 400 м комплексным плаванием.

Победитель Всемирной Универсиады 1981 и 1983 на дистанциях 200 м баттерфляем, 1981 на 200 и 400 м комплексным плаванием.

Чемпион СССР 1977—1983 годов.

Победитель VII и VIII Спартакиад народов СССР (1979, 1983).

В настоящее время — вице-президент Киевской городской федерации плавания. Женат, имеет 2-х сыновей. Его сын, Сергей Сергеевич Фесенко, также занимался плаванием.

Работает старшим тренером по плаванию ДЮСШ в городе Борисполь.

Награды 
 Заслуженный мастер спорта СССР (1978);
 Орден Октябрьской Революции.

Примечания

Источники 
 Українська радянська енциклопедія: У 12 т. 2-е вид. / : Головна редакція Української радянської енциклопедії. Т.11, кн.1: Стодола-Фітогеографія. — 1984. — 606 с. — С. 565.

Ссылки 
 Сергей Фесенко на сайте Киевской городской федерации плавания.
 Сергей Фесенко на сайте «Плавание в СССР».
 Сергей Фесенко на сайте sports-reference.com. 

Чемпионы СССР по плаванию
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы Европы по плаванию
Члены КПСС